Бјевил има више значења:
 Бјевил
 Округ Бјевил (Луизијана)
 Бјевил (Луизијана)